Sonnenfinsternis steht für:
 Sonnenfinsternis, astronomisches Ereignis
 Sonnenfinsternis (Roman), Roman von Arthur Koestler
 Sonnenfinsternis, Alternativtitel des italienisch-französisches Filmdramas Liebe 1962
 Tatort: Sonnenfinsternis, deutscher Fernsehfilm